

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Hubbard – città della Contea di Hardin, Iowa
Hubbard – villaggio della Contea di Dakota, Nebraska
Hubbard – città della Contea di Trumbull, Ohio
Hubbard – città della Contea di Marion, Oregon
Hubbard – città della Contea di Hill, Texas
Hubbard – città della Contea di Dodge, Wisconsin
Hubbard – città della Contea di Rusk, Wisconsin

Persone 
Al Hubbard – autore di fumetti statunitense
Bob Hubbard – ex cestista statunitense
Cal Hubbard – giocatore di football americano e arbitro di baseball statunitense
Charles Hubbard – arciere statunitense
DeHart Hubbard – lunghista statunitense
Elbert Hubbard – scrittore, filosofo e artista statunitense
Erica Hubbard – attrice e scrittrice statunitense
Freddie Hubbard – jazzista statunitense
Gardiner Greene Hubbard – avvocato statunitense
Greg Hubbard – ex cestista australiano
Howard Hubbard – vescovo cattolico statunitense
John Hubbard – attore statunitense
Jordan Hubbard – programmatore statunitense
Kin Hubbard – umorista e disegnatore statunitense
L. Ron Hubbard – scrittore statunitense
Laurel Hubbard – sollevatrice neozelandese
Lucien Hubbard – sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
Lucius Hubbard – politico statunitense
Marcus Hubbard – ex cestista statunitense
Paul Hubbard – giocatore di football americano
Phil Hubbard – ex cestista statunitense
Rob Hubbard – compositore britannico
Samuel Dickinson Hubbard – politico statunitense
Tanya Hubbard – attrice canadese
William DeHart Hubbard – atleta statunitense

Altro 
4331 Hubbard – asteroide
Hubbard College of Administration
Modello di Hubbard